Джон Мэри Пий Боланд (; , Дублин — , Лондон) — британский (ирландец по национальности) политик и теннисист, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1896 года и первый победитель Игр от Великобритании.

Биография 

Боланд был студентом Оксфордского университета, когда он оказался в Афинах во время проведения там Олимпийских игр. Он участвовал в двух теннисных турнирах — одиночном и парном. В первом соревновании он обыграл немца Фридриха Трауна в первом раунде, грека Евангелоса Раллиса в четвертьфинале, Константиноса Паспатиса в полуфинале и Дионисиоса Касдаглиса в финале, выиграв свою первую золотую медаль.

В парном состязании вместе с ним играл Траун. В четвертьфинале они обыграли греческих братьев Аристидиса и Константиноса Акратопулосов. Так как у них не было соперников в полуфинале, они сразу вышли в финал, где встретились с ещё одной греческой парой — Касдаглисом и Деметриосом Петрококкиносом. Со счётом 2:1 они их обыграли, и Боланд получил ещё одну золотую медаль.

После игр Боланд занялся политикой и стал членом Палаты общин Великобритании от юга графства Керри с 1900 по 1918 год.

Имел 7 детей: 2 сына и 5 дочерей. Умер в Лондоне в возрасте 87 лет в День святого Патрика.

Ссылки 
 
 Информация об участии Джона Пия Боланда на Олимпийских играх

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Дублине
Политики Великобритании
Теннисисты Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по теннису
Чемпионы летних Олимпийских игр 1896 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1896 года
Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906)
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)